Квинт Фабий Вибулан Амбуст (; V век до н. э.) — римский политический деятель из патрицианского рода Фабиев, консул 412 года до н. э.

Коллегой Квинта Фабия по консульству был Гай Фурий Пацил. Главным событием этого года стала чума.

Квинт был последним носителем когномена Вибулан и первым носителем когномена Амбуст.

Примечания 

Фабии Вибуланы